A X-League é a principal liga de futebol americano do Japão, foi fundada em 1971 como JAFL (Japan American Football League) mudando para seu nome atual em 1997, é consistida em 3 divisões (X1, X2 e X3) com critérios de acesso e descenso, apesar de ser uma liga profissional, costuma adotar mais as regras do futebol americano universitário, os times são divididos em 3 ligas regionais (leste central e oeste), sua final é chamada de Japan X Bowl.

Times

Divisão X1

Divisão X2

East
Bullseyes-Tokyo
Wranglers
Warriors
Club Barbarian
Club Triax
Zero Fighters AFC

Central
Club Blue Thunders
Keishichou Eagles
AFC Cranes
Sony Solidstate
Yokohama Harbors
Ox Kawasaki AFC

West
Club Hawkeye
Nishinomiya Bruins
Osaka Gas Skunks
Golden Fighters
Isono Superstars
Opatsu Fukuoka Suns

Divisão X3

East
Itochu Wings
Hurricanes
Mitsui & Co., Ltd. Seagulls
Club Steelers
Saviors

West

A Block
Club Islands
Club Bears
Aichi Golden Wings
Okayama Standing Bears
Kirix Toyota Bull Fighters
Honjetsu Blazers

B Block
Eco Ring J-Stars
Hiroshima UCS Hawks
Tri-stars
Wako Raiders
Osaka Prefectural Police Shields
Mie Fire Birds

Ver também 

 Japan X Bowl
 Seleção Japonesa de Futebol Americano

Ligações externas 

 Página oficial

X-League